Maurits Adriaan de Savornin Lohman (1770-1833), jurist en onder andere burgemeester van Groningen
Maurits Adriaan de Savornin Lohman (1832-1899), zijn kleinzoon die onder andere gouverneur van Suriname is geweest
Maurits Adriaan de Savornin Lohman (1865-1938), rechter in de arrondissementsrechtbank te Alkmaar